Martin Kližan e David Marrero erano i detentori del titolo, ma Kližan ha deciso di non partecipare, mentre Marrero ha deciso di partecipare al concomitante torneo di Båstad.

In finale Guillermo Durán e Andrés Molteni hanno battuto Marin e Tomislav Draganja con il punteggio di 6-3, 64-7, [10-6].

Teste di serie 

  Maks Mirny /  Daniel Nestor (semifinale)
  Ivan Dodig /  Franko Škugor (quarti di finale)

<li> Guillermo Durán /  Andrés Molteni (campioni)
<li> James Cerretani /  Max Schnur (primo turno)

Wildcard 

  Borna Ćorić /  Nino Serdarušić (primo turno, ritirati)

<li> Marin Draganja /  Tomislav Draganja (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 2017